Dit artikel beschrijft de prestaties van de Engelse voetbalclub Newcastle United FC in het seizoen 1992–1993. Onder leiding van oud-international Kevin Keegan wist de club uit Noord-Engeland promotie af te dwingen naar de in 1992 opgerichte Premier League. The Magpies grepen de koppositie na de 3-1 zege op Portsmouth in de zesde speelronde en stonden die positie vervolgens niet meer af. Topscorer werd de Ierse aanvaller David Kelly, die 24 keer scoorde in 45 duels.

Football League First Division

Wedstrijden

Eindstand

FA Cup

Wedstrijden

Football League Cup

Wedstrijden
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:95%;" width="80%"
! width=15% |Ronde
! width=15% |Datum
! width=40% |Wedstrijd
! width=10% |Uitslag
|-
| rowspan=2|1ste ronde ||19.09.1992 || Newcastle United – Mansfield Town ||bgcolor="ccffcc"|2–1
|-
| 25.08.1992 || Mansfield Town – Newcastle United ||bgcolor=FFECCE| 0–0
|-
|  rowspan=2|2de ronde ||23.09.1992 || Newcastle United – Middlesbrough ||bgcolor=FFECCE| 0–0 
|-
| 07.10.1992 || Middlesbrough – Newcastle United ||bgcolor=ccffcc| 1–3 
|-
| 3de ronde || 28.10.1992 || Chelsea – Newcastle United' ||bgcolor="FFD2D6"|2–1
|}

Anglo-Italian Cup

Wedstrijden

Statistieken(Invalbeurten tussen haakjes)''

1993
Newcastle United FC